Sem eller SEM kan avse:

 Sem – en av Noas söner.
 SEM – en sorts elektronmikroskop, se svepelektronmikroskop
 SEM – betalda aktiviteter som syftar till att synliggöra företaget på sökmotorerna, se sökmotormarknadsföring

Geografi

Frankrike 

 Sem, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Norge 

 Sem, Norge, ort, Vestfold fylke, Tønsberg,